Schukschin () steht für:
 Wassili Makarowitsch Schukschin (1929–1974), russischer Schriftsteller, Regisseur und Schauspieler

Shukshin (englische Transliteration) steht für:
 (2777) Shukshin, ein Asteroid des Hauptgürtels